Burning heart (Vandenberg), hitsingle van Vandenberg uit 1983
 Burning heart (Survivor), soundtrack van de film Rocky IV uit 1985 en single van Survivor uit 1986
 Burning Heart Records, Zweeds platenlabel